Magnuson nebo Magnusson může být:

 Ann Magnuson (* 1956) – americká herečka a zpěvačka
 Birger Magnusson (1280–1321) – švédský král
 E. Herman Magnuson (1894–1955) – americký politik
 Erik Magnusson (asi 1282–1318) – švédský princ
 Erik II. Magnusson viz Erik II. Norský
 Erik XII. Magnusson (1339–1359) – švédský král
 Haakon Magnusson (1068/9-1094) – norský král
 Haakon V. Magnusson viz Haakon V. Norský
 Haakon VI. Magnusson (1341–1380) – norský král
 Keith Magnuson (1947–2003) – kanadský hokejista
 Olaf Magnusson (1099–1115) – norský král
 Øystein Magnusson (asi 1088–1123) – norský král
 Valdemar Magnusson (po 1280–1318) – švédský princ a finský vévoda

podobné příjmení
 Magnussen